Бычиха — опустевшая деревня в Костромском районе Костромской области. Входит в состав муниципального образования Чернопенское сельское поселение. Фактически урочище.

Географическое положение 
Расположена в юго-западной части области, примерно в 1 км к северу от д. Наумово.

Население

Транспорт 
Проселочная дорога с выездом на автодорогу 34Н-35, примыкающей к федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» (бывшая Р-600 «Кострома-Иваново»).

Примечания 

Населённые пункты Костромского района